Междунаро́дный сою́з электросвя́зи (МСЭ, ) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.

В МСЭ входит 193 страны и более 700 членов по секторам и ассоциациям (научно-промышленных предприятий, государственных и частных операторов связи, радиовещательных компаний, региональных и международных организаций).

Стандарты (точнее, по терминологии МСЭ — рекомендации, ) не являются обязательными, но широко поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять услуги по всему миру.

История организации 

Международный союз электросвязи — одна из старейших ныне существующих международных организаций. На момент создания МСЭ единственным средством электросвязи был электрический телеграф. С 1849 года телеграфная связь стала межгосударственной, и это потребовало достижения совместимости телеграфного оборудования, используемого в разных странах, параметров передаваемых сигналов, а также решения множества организационных, правовых (а иногда и политических) вопросов. Новая техника связи требовала новых международных договорённостей по вопросам, никогда ранее не стоявшим на повестке дня. Первая международная телеграфная конвенция и «Регламент телеграфной связи» были приняты двадцатью государствами, включая Россию, 17 мая 1865 года в Париже. Тогда же и был основан «Международный телеграфный союз» ().

В 1932 году «Международный телеграфный союз» в связи с развитием техники электросвязи был переименован в «Международный союз электросвязи», а в 1947 году он стал специализированным учреждением ООН.

В 1992 году была изменена структура МСЭ, было выделено 3 специализированных подразделения со своими функциями.

Задачи МСЭ 
Основной целью МСЭ является обеспечение для каждого человека лёгкого и доступного в ценовом отношении доступа к информации и связи, направленного на оказание ощутимого содействия в социально-экономическом развитии интересов всех людей. Это достигается либо путём разработки стандартов, используемых для создания инфраструктуры предоставления услуг электросвязи во всём мире, путём справедливого управления использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит, помогающих донести беспроводные услуги до каждого уголка мира, либо посредством предоставления поддержки странам в осуществлении их стратегий развития электросвязи. Целью Союза также является обеспечение и расширение международного сотрудничества в региональном использовании всех видов связи, совершенствование технических средств, их эффективная эксплуатация.

МСЭ на регулярной основе рассчитывает и публикует отчёт Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира, Индекс развития ИКТ — комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Индекс разработан в 2007 году на основе 11 показателей, которыми Международный союз электросвязи оперирует в своих оценках развития ИКТ. Индекс сводит эти показатели в единый критерий, который призван сравнивать достижения стран мира в развитии ИКТ и может быть использован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Структура МСЭ 
Штаб-квартира МСЭ находится в Женеве (Швейцария) рядом со зданием ООН. Руководящий орган — Полномочная конференция, которая созывается раз в четыре года и избирает Совет МСЭ в составе 46 членов, который проводит свои заседания ежегодно. Представители всех стран-членов МСЭ на Полномочной конференции () определяют основные направления деятельности каждого сектора и формируют новые рабочие группы и утверждают план работ на следующие четыре года.

Текущая организационная структура МСЭ была определена в декабре 1992 г. и включает следующие подразделения:
 ITU-T (МСЭ-Т) — Сектор стандартизации электросвязи. Является преемником МККТТ (CCITT).
 ITU-R (МСЭ-Р) — Сектор радиосвязи. Является преемником МККР (CCIR) и МКРЧ.
 ITU-D (МСЭ-Д) — Сектор развития электросвязи.
Все секторы имеют исследовательские комиссии.
Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) в наибольшей степени связан (на данный момент) с волоконно-оптическими сетями. Сектор образован организациями пяти классов:
 класс A: национальные министерства и ведомства связи;
 класс B: крупные частные корпорации, занимающиеся связью;
 класс C: научные организации и предприятия, производящие оборудование связи;
 класс D: международные организации, в том числе международная организация по стандартизации (ISO);
 класс E: организации из других областей, но заинтересованные в деятельности сектора.

Руководство

Стандарты МСЭ 
См. также :Категория:Рекомендации ITU-T.
 ASN.1
 MML
 Fax
 Virtual terminal
 TTCN
 Open Document Architecture
 Open Document Interchange Format
 ISDN
 GDMO
 CHILL
 CLNS
 Asynchronous Transfer Mode
 ADSL
 Common management interface protocol
 План нумерации
 H.263
 H.264
 E.164
 X.400
 X.500
 Сетевая модель OSI (это также стандарт ISO)
 XML Encoding Rules
 V.24
 V.92
 T.38
 P.563(объективная пассивная MOS оценка)
 Радиопрефикс

См. также 
 ISO
 IETF
 ETSI
 Международная стандартизация
 Управление интернетом
 Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МСЭ
 МСЭ на сайте ООН
 Исторические даты МСЭ
 Информация о распределении теле и радио частот

Организации по стандартизации
Международные организации по стандартизации
Организации, основанные в 1865 году
Электросвязь
Специализированные учреждения ООН